Мостославский — фамилия. Известные носители:

 Мостославский, Джон Григорьевич (1942—2015) — российский коллекционер.
 Мостославский, Самуил Ильич (1894—1959) — заслуженный деятель искусств РСФСР (1949).